Ла Кларита има више значења:

 Ла Кларита (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Кларита (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику